Goldberg hace referencia a varios artículos:

Personas
Aaron Goldberg (1917-2014), botánico, parasitólogo, y profesor estadounidense.
Bill Goldberg, luchador profesional estadounidense y jugador retirado de fútbol americano.
Irina Goldberg (1973-),  brióloga y botánica rusa.
Johann Gottlieb Goldberg, músico alemán, discípulo de J.S. Bach, e intérprete de las célebres variaciones que llevan su nombre.
Rodrigo Goldberg, exfutbolista chileno.
Rube Goldberg, ingeniero estadounidense famoso por crear la llamada máquina de Goldberg.

Música
Variaciones Goldberg, BWV 988, en música clásica.
Goldberg Magazine, revista española de música antigua.

Lugares
Goldberg (municipio), en Alemania.